Fred Jones (koszykarz) – koszykarz amerykański, zwycięzca konkursu wsadów w 2004
 Fred Jones (postać animowana) – bohater serialu Scooby Doo